Heptanol je souhrnné označení pro jednotlivé izomery stejnojmenného alkoholu:

 heptan-1-ol (také zjednodušeně nazýván heptanol)
 heptan-2-ol
 heptan-3-ol
 heptan-4-ol